St. George’s Hall ist der Name folgender Gebäude:

 St. George’s Hall (Bradford)
 St. George’s Hall (Liverpool)
 St. George’s Hall (London), Theater in London, England
Siehe auch:
 Georgenhall
 Georgenhalle
 Georgs Halle